Sixth Avenue – ulica w Nowym Jorku
 Sixth Avenue – stacja metra w Nowym Jorku